Le championnat de France de rugby à XV de Nationale 2 2022-2023, première édition de la compétition, se déroule entre le  et .

Règlement 
Vingt-quatre équipes participent au championnat de Nationale 2, composé de deux poules de douze clubs.

Pour cette saison inaugurale, les clubs participants sont les deux clubs relégués de Nationale 2021-2022 (le RC Aubenas et le Stade dijonnais) ainsi que 22 clubs de Fédérale 1 2021-2022 (les 14 clubs qualifiés pour la phase finale mais non finalistes ainsi que les 8 clubs vainqueurs des barrages d'accession).

A l'issue de la saison, deux équipes montent en Nationale tandis que quatre équipes descendent en Fédérale 1 :
Les  et  de chaque poule (4 équipes) sont directement qualifiés en quarts de finale.
Les clubs classés de la  à la  place de chaque poule disputent des matchs de barrages, sur le terrain des mieux classés, pour les rejoindre. 
Les deux derniers clubs de chaque poule, les  et , sont relégués en Fédérale 1.

Participants

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le club de l'US Saint-Sulpice gagne son accession en Nationale 2 à la suite de son succès en barrage mais préférant rester en Fédérale 1, décline sa place. Le Cercle athlétique castelsarrasinois refusant également son repêchage, c'est le Anglet olympique rugby club qui accède au Nationale 2.

Le Sporting Club appaméen décline également son accession en Nationale 2, estimant les standards de la division incompatibles avec son budget prévisionnel ; le CS Beaune est alors repêché.

Clubs participants 

 Légende des couleurs

Résumé des résultats

Classements de la saison régulière

Poule 1 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins; les deux bonus peuvent se cumuler).

Règles de classement :
1. points terrain (bonus compris) ; 2. points terrain obtenus dans les matchs entre équipes concernées ; 3. différence de points sur l'ensemble des matchs ; 4. différence de points dans les matchs entre équipes concernées ; 5. différence entre essais marqués et concédés dans les matchs entre équipes concernées ; 6. nombre de points marqués sur l'ensemble des matchs ; 7. différence entre essais marqués et concédés ; 8. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 9. place la saison précédente.

Poule 2 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins; les deux bonus peuvent se cumuler).

Règles de classement :
1. points terrain (bonus compris) ; 2. points terrain obtenus dans les matchs entre équipes concernées ; 3. différence de points sur l'ensemble des matchs ; 4. différence de points dans les matchs entre équipes concernées ; 5. différence entre essais marqués et concédés dans les matchs entre équipes concernées ; 6. nombre de points marqués sur l'ensemble des matchs ; 7. différence entre essais marqués et concédés ; 8. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 9. place la saison précédente.

Tableau final

Phase finale

Notes et références

Liens externes 
 

2022-2023
Rugby à XV M4
Championnat M4
France M4